Chiminello peut faire référence à:

Astronomie 
 (24939) Chiminello,  astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

PAtronymie
 Bianca Chiminello – Actrice et mannequin australienne
 Ernesto Chiminello – Général italien
 Vincenzo Chiminello – Astronome italien